

Patronyme

 Andy Stanfield (1927-1985), athlète américain
 William Clarkson Stanfield (1793-1867), comédien anglais (:en:William Clarkson Stanfield)
 George Clarkson Stanfield (1828-1878), peintre anglais, fils du précédent
 Frank Stanfield, Lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse de 1930 à 1931
 Fred Stanfield (1944-2021), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Kimberley Stanfield (1981-), modèle canadien
 Robert Stanfield (1914-2003), homme politique canadien

Toponyme 

 Stanfield, census-designated place située en Arizona ;
 Stanfield, ville située en Caroline du Nord ;
 Stanfield, ville située en Oregon.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme